M36 kan syfta på:

 Messier 36 – en stjärnhop i stjärnbilden Kusken
 M36 Jackson – en amerikansk pansarvärnskanonvagn
 M36 – en motorväg i Ryssland, se Motorvägar i Ryssland